Caglio – composizione di enzimi utilizzato per la coagulazione del latte
 Caglio – comune italiano della Lombardia
 Caglio – varietà di carciofo (Cynara cardunculus silvestris)
 Caglio zolfino o Caglio vero o Caglio giallo – erba perenne del genere Galium
 Caglio bianco – pianta del genere Galium (Galium mollugo) i cui estratti sono in grado di coagulare il latte
 Caglio delle pietraie – pianta del genere Galium (Galium saxatile)